Пересечино () — село в Оргеевском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
По мнению профессора Московского Университета Н. И. Надеждина, древний город Пересечень, разрушенный татарами, располагался на месте нынешнего села Пересечино.

География 
Село расположено на реке Икель на высоте 189 метров над уровнем моря.

Через село проходит трасса международного значения. Расстояние до Кишинёва — 28 км, до Оргеева — 18 км.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пересечина проживает 7430 человек (3660 мужчин, 3770 женщин).

Этнический состав села:

Описание села 
В настоящее время в селе работает теоретический лицей имени Александру Донича, в котором в 2005—2006 учебном году обучался 1191 ребёнок, из которых 187 детей в X—XII классах. Преподавательский состав — 71 человек. В селе есть спортивная школа, филиал Оргеевской музыкальной школы, детский сад № 2, библиотека, церковь св. Иоанна и церковь святых архангелов Михаила и Гавриила.

Известные уроженцы 
 Анчер, Исаак Израилевич (1899—1992) — французский живописец.
 Ницэ, Сергей Фёдорович (1883—1940) — молдавский и румынский политический деятель.
 Сырбу, Раду (род. 1978) — молдавский и румынский певец. Экс-вокалист группы «O-Zone».

Ссылки 
 Сайт Пересечина

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района